Otto Most ist der Name folgender Personen:

* Otto Most (Politiker) (1881–1971), deutscher Politiker (DVP)
 Otto Most (Philosoph) (1904–1968), deutscher Philosoph